Dame-Marie pode se referir a:
 Dame-Marie (Eure), comuna francesa
 Dame-Marie (Orne), comuna francesa
 Dame-Marie (Haiti), comuna haitiana

Desambiguações de topônimos